Termin WLBB ima više značenja.

 UDP-2-acetamido-3-amino-2,3-didezoksi-glukuronat N-acetiltransferaza, enzim
 WLBB (radio stanica)